Pierre qui Tourne ist der Name von

 Pierre qui Tourne (Bézancourt) (auch Menhir de la Drouetterie genannt), Département Seine-Maritime
 Pierre qui Tourne (Baileux)
 Pierre qui Tourne (Beaurieux)
 Dolmen La Pierre qui Tourne (Morancez), Département Eure-et-Loir 
 Pierre qui Tourne (Sautin), Provinz Hainaut, Belgien
 Pierre qui Tourne (Vay), Département Loire-Atlantique 
 Pierre qui Tourne (Velaine sur Sambre), Provinz Namur, Belgien